Dacke kan syfta på:

 Dacke (TV-film) – en TV-film från 1961 av Bengt Lagerkvist
 7217 Dacke – en asteroid

Personer

 Nils Dacke (1510–1543), en småländsk bonde och upprorsledare
 Marie Dacke (1973–), professor i funktionell zoologi vid Lunds universitet
 Åke "Dacke" Axelsson (1919–2010), en svensk journalist

Se även
 Dackefejden